Az ISA vagy Isa a következőket jelentheti:

 Industry Standard Architecture (ISA sín, szabványos számítógépi buszrendszer).
 utasításkészlet-architektúra (Instruction Set Architecture).
 isá, a muszlimok éjszakai imája.
 Isa, az Enslaved nyolcadik nagylemeze.
 Internetes értékesítési felület (Internet Sales Application).
International Standard Atmosphere (Nemzetközi egységes atmoszféra értékek, repülésben használatos)
Instruction set architecture (ISA, utasításkészlet)